Namco ND-1 16-bit è una scheda madre arcade usata da Namco nel 1995.

Specifiche tecniche del Namco ND-1
Main processor : MC68000 12 MHz 
Sub-processor : HD6413002F16 16 MHz (Hitachi H8 microcontroller), C416 custom 
Other Chipset : MACH210-15 (Programmable logic device) 
Sound processor : C352 Custom IC 
GFX : YAMAHA YGV608-F 
Video out : LM1203N 
Board composition : Single Board - Surface mounted ROMs

Lista dei giochi Namco ND-1
Namco Classic Collection Volume 1 (1995)
Namco Classic Collection Volume 2 (1996)

Macchine arcade
Schede arcade Namco